Может значить:
 Сатурн (НПО) — рыбинский машиностроительный завод, созданный 17 июля 1925 года как завод № 26.
 Уфимское моторостроительное производственное объединение — завод, построенный в Уфе на месте эвакуации завода № 26.